Taipaleensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Taipaleensaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Taipaleensaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,72, long 29,09), 
 Taipaleensaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Taipaleensaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Taipaleensaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar